Jacques Graindorge ist der Name folgender Personen:

* Jacques Graindorge (Geistlicher) (1602–1680), französischer Geistlicher
 Jacques Graindorge (Altertumsforscher) (1614–1659), französischer Altertumsforscher